Topònims:
 Manhattan (Illinois)
 Manhattan (Kansas)
 Manhattan (Montana)
 Manhattan, illa del riu Hudson i també un dels cinc boroughs que formen la ciutat de Nova York (EUA).
 Manhattan Beach (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Manhattan Beach (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Miscel·lània:
 Manhattan (pel·lícula), comèdia romàntica de 1979 escrita per Woody Allen i Marshall Brickman i dirigida per Woody Allen.
 Projecte Manhattan, projecte d'investigació dut a terme durant la Segona Guerra Mundial pels Estats Units.